Ви́ктор Дубро́вский:* Дубровский, Виктор Григорьевич (1876—после 1943) — украинский лексикограф и лексиколог.
 Дубровский, Виктор Николаевич (род. 1965) — российский политик.
 Дубровский, Виктор Павлович (1927—1994) — советский и российский дирижёр, основатель Смоленского русского народного оркестра.